Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Brian Teacher 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Gene Mayer (Campione)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Pat Du Pré (primo turno)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 Eliot Teltscher (terzo turno)

 Tim Gullikson (terzo turno)
 Assente
 Stan Smith (terzo turno)
 Assente
 Bill Scanlon (quarti di finale)
 Johan Kriek (terzo turno)
 Raúl Ramírez (secondo turno)
 John Alexander (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1980